Бергманн () — фамилия немецкого происхождения, в переводе означает «горнорабочий».

Известные носители:

 Бергманн, Барбара (1927—2015) — американский экономист.
 Бергманн, Буркхард (род. 1943) — член совета директоров ОАО «Газпром».
 Бергманн Густав Адольф (1816—1891) — эльзасский политик.
 Бергманн, Теодор (1850—1931) — немецкий промышленник и предприниматель
 Бергманн, Фридрих-Вильгельм (1812—1887) — филолог.
 Бергманн, Эрнст фон (1836—1907) — немецкий хирург, основоположник асептики.
 Бергманн, Юлиус (1840—1904) — немецкий философ.

Также 
 Батальон Бергманн — воинское соединение на службе Третьего рейха, укомплектованное кавказцами (грузинами, азербайджанцами и другими) и немцами

См. также 
 Бергман

Примечания